Óblast del Norte puede referirse a:
 Administración Suprema de la Región Norte, un estado del movimiento blanco, formado por la izquierda antibolchevique y que formó parte de los aliados en la primera guerra mundial, que se transformaria en Gobierno Provisional de la Región Norte
 Gobierno Provisional de la Región del Norte, krai del Directorio de Omsk en 1918-1920
 Óblast del Norte (1936-1937), una división administrativa en el noroeste de la RSFSR
 Óblast del Norte 1918-1920 Gobierno antiblochevique establecido en la Región Norte de Rusia
Rusia